Curti steht für:

 Curti (Kampanien), italienische Gemeinde in der Provinz Caserta, Kampanien
 Curti (Goa), Kleinstadt im Bundesstaat Goa, Indien
 Curti (deutsches Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht 
 Curti (italienisches Adelsgeschlecht), lombardisches Adelsgeschlecht 

Bauwerke:
 Curti-Schloss in Groß-Umstadt, Hessen
 Oberes Curti-Haus, denkmalgeschütztes Bürgerhaus in Rapperswil SG, siehe Haus Schlossberg (Rapperswil)
 Unteres Curti-Haus, denkmalgeschütztes Bürgerhaus in Rapperswil SG, siehe Curti-Haus

Curti ist der Familienname folgender Personen:
 Aldo Curti (* 1987), kamerunischer Basketballspieler 
 Alfredo Curti (1915–1996), italienischer Dokumentarfilmer
 Basil Ferdinand Curti (1804–1888), Schweizer Staatsmann, Landammann im Kanton St. Gallen
 Beat Curti (* 1937), Schweizer Unternehmer im Detailhandels- und Medienumfeld
 Carl-Wilhelm von Curti (1654–1733), Oberamtmann der Kurpfalz
 Curzio Curti (1847–1913), Schweizer Jurist und Politiker
 Eugen Curti (1865–1951), Schweizer Jurist und Politiker
 Ferdinand Curti (1836–1921), Schweizer Mediziner und Politiker
 Franz Curti (1854–1898), deutscher Opern-Komponist
 Giuseppe Curti (1811–1895), Schweizer Pädagoge und Politiker
 Merle Curti (1897–1995), US-amerikanischer Historiker
 Michael Curti (* 1994), Schweizer Langstreckenläufer
 Theodor Curti (Carl Theodor Curti; Pseudonym Karl Schoenberg; 1848–1914), Schweizer Journalist und Politiker
 Wilhelm von Curti (eigentlich Johann Wilhelm von Curti; 1598–1678), englischer und kurpfälzer Diplomat

Siehe auch:
 Kurti (Begriffsklärung)
 Kürti
 Curtis